Савосара:

 Савосара (приток Мылы) — река в Республике Коми. 
 Савосара (приток Усы) — река в Республике Коми.